Николас Скирс (; март 1563 — примерно 1601) — английский авантюрист, осведомитель секретных служб. Сыграл важную роль в раскрытии католического заговора Бабингтона в 1586 году. Известен в первую очередь как один из трех «джентльменов», которые были с поэтом и драматургом Кристофером Марло на момент его гибели в Дептфорде в мае 1593 года.

Примечания 

Авантюристы